Regente Feijó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Regente Feijó (ort), São Paulo, 
 Regente Feijó (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar